Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Țiriac Foundation Trophy 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. September 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Bukarest